A 2001-es US Open férfi versenyét az ausztrál Lleyton Hewitt nyerte aki három szettben diadalmaskodott az amerikai Pete Sampras ellen.

Kiemeltek 

  Gustavo Kuerten (Negyeddöntős)</li>
  Andre Agassi (Negyeddöntős)</li>
  Marat Szafin (Elődöntős)</li>
  Lleyton Hewitt (Bajnok)</li>
  Juan Carlos Ferrero (Harmadik kör)</li>
  Patrick Rafter (Negyedik kör)</li>
  Jevgenyij Kafelnyikov (Elődöntős)</li>
  Sebastien Grosjean (First round)</li>
  Tim Henman (Harmadik kör)</li>
  Pete Sampras (Döntős)</li>
  Àlex Corretja (Harmadik kör)</li>
  Arnaud Clément (Negyedik kör)</li>
  Roger Federer (Negyedik kör)</li>
  Thomas Johansson (Negyedik kör)</li>
  Goran Ivanišević (Harmadik kör)</li>
  Tommy Haas (Negyedik kör)</li>

  Carlos Moyà (Harmadik kör)
  Andy Roddick (Negyeddöntős)
  Thomas Enqvist (Első kör)
  Jan-Michael Gambill (Második kör)
  Fabrice Santoro (Második kör)
  Andrei Pavel (Második kör)
  Dominik Hrbatý (Második kör)
  Sjeng Schalken (Harmadik kör)
  Albert Portas (Harmadik kör)
  Nicolás Lapentti (Harmadik kör)
  Guillermo Cañas (Második kör)
  Hicham Arazi (Harmadik kör)
  Nicolas Kiefer (Első kör)
  Greg Rusedski (Harmadik kör)
  Nicolas Escudé (Második kör)
  Todd Martin (Második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1